Сальмон () − французская фамилия. Известные носители:

 Сальмон, Андре (1881—1969) — французский поэт, писатель и художественный критик, один из основоположников кубизма
 Сальмон, Джордж (1819—1904) — ирландский математик и теолог
 Сальмон, Жозеф (1864—1943) — французский виолончелист
 Сальмон, Лаура (род. 1959) — итальянский славист, литературовед, и переводовед. Переводчик классической русской литературы на итальянский язык.
 Сальмон, Тьерри (1957—1998) — бельгийский театральный актёр и режиссёр.
 Прадо Сальмон, Гари (род. 1938) — боливийский военный, участник захвата Че Гевары.